София Померанская (1498—1568) — дочь герцога Богуслава X Померанского; жена короля Дании и Норвегии Фредерика I.

София Померанская также может означать:
 София Померанско-Вольгаст-Рюгенская (ум. 1406) — дочь герцога Вартислава VI Померанско-Вольгаст-Рюгенского; жена герцога Генриха I Брауншвейг-Люнебургского.
 София Померанско-Рюгенская (ум. после 1453) — дочь герцога Вартислава VII Померанско-Рюгенского; жена Вильгельма, лорда Верле.
  (ум. до 1408) — дочь герцога Богуслава VI Померанско-Вольгастского; жена Эрика Мекленбург-Шверинского, лорда Готланда.
 София Померанско-Слупская (1435—1494/97) — дочь герцога Богуслава IX Померанско-Слупского; жена герцога Эрика II Померанско-Вольгастского.
 София Померанско-Штеттинская (1460—1504) — дочь герцога Эрик II Померанско-Вольгастского; жена герцога Магнуса II Мекленбургского.
 София Ядвига Померанская (1588—1591) — дочь герцога Богуслава XIII Померанско-Штеттинского; умерла в детстве.
 София фон Арнштейн (?—?) — жена герцога Вартислава II Померанско-Демминского.
 София Гольштейнская (ум. после 1451) — жена герцога Богуслава VIII Померанско-Слупского.
 София Верльская (1329—1364) — жена герцога Барнима IV Померанско-Вольгаст-Рюгенского.
 София Саксен-Лауэнбургская (1395—1462) — жена герцога Вартислава IX Померанско-Вольгастского.
 София Шлезвиг-Гольдштейн-Сённерборгская (1579—1618) — жена герцога Филиппа II Померанско-Бартского.
 София Саксонская (1587—1635) — жена герцога Франца Померанско-Бартского.